

Patronyme 

 Itshak Ginsburgh (1944-), rabbin israélien ;
 Stephane Ginsburgh, pianiste belge ;
 Victor Ginsburgh, économiste belge.

Voir également 
 Ginsberg
Patronyme juif